Benedetto Riccabona de Reichenfels - vescovo cattolico italiano
Carlo de Riccabona - nobile e politico austroungarico
Christof Riccabona - architetto austriaco
Karl Joseph Riccabona - vescovo cattolico austroungarico
Max Riccabona - pittore e scrittore austriaco
Vittorio de Riccabona - politico italiano

Pagine correlate
 Riccoboni
 Riccobono